Abd-adh-Dhàhir (nom), nom masculí teòfor àrab islàmic
 Adh-Dhàhir, califa abbàssida de Bagdad (1225-1226)
 Adh-Dhàhir (1005 - 1036), califa fatimita al Caire (1021-1036)
 Al-Màlik al-Zàhir Bàybars I dit «el Ballester», sultà mameluc bahrita (1260-1277)
 Al-Màlik al-Zàhir Barquq, sultà mameluc burjita (1382-1389 i 1390-1399)
 Adh-Dhàhir Tàtar, sultà mameluc burjita (1421)
 Adh-Dhàhir Jàqmaq (segons la pronúncia turca, Čakmak), sultà mameluc burjita (1438-1453).
 Al-Màlik adh-Dhàhir Khúixqadam, sultà mameluc burjita (1461-1467)
 Adh-Dhàhir Yalbay, sultà mameluc burjita (1467-1468)
 Adh-Dhàhir Timurbughà, sultà mameluc burjita (1468)
 Adh-Dhàhir Qànsawh, sultà mameluc burjita (1498-1499)
 Al-Màlik adh-Dhàhir Salah al-Din, emir tahírida del Iemen
 Adh-Dhàhir ibn Salah-ad-Din, emir aibuta d'Alep (1186-1216).
 Zahir al-din Muhàmmad, anomenat Baber o Babur